Hora může být:

 hora, výrazná vyvýšenina kupovitého, kuželovitého nebo tabulovitého tvaru, často část pohoří
 Hora (Velká francouzská revoluce), politické uskupení v době Velké francouzské revoluce
 hora (tanec), tanec
 Hora (příjmení), české příjmení
jméno geografického objektu

 Hora (Blatenská pahorkatina) (536,6 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině (Blatenská pahorkatina), jižně od Radochov v okrese Plzeň-jih
 Hora (Merklínská pahorkatina) (479,1 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině (Švihovská vrchovina), jihozápadně od Ptenína v okrese Plzeň-jih
 Hora (Radyňská pahorkatina) (636,2 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Nechanic v okrese Plzeň-jih
 Hora (přírodní památka), přírodní památka ve vrcholové části stejnojmenného kopce u obce Němčice v okrese Domažlice
 Hora (vojenský újezd Hradiště), zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary

součást jména geografického objektu
 Hora Svaté Kateřiny, město v okrese Most
 Hora Svatého Šebestiána, obec v okrese Chomutov
 Hora Svatého Václava, obec v okrese Domažlice

 Andělská Hora, více různých míst
 Benešova Hora, část obce Vacov v okrese Prachatice
 Bořená Hora, část obce Štětkovice v okrese Příbram
 Bílá Hora, více různých míst
 Černá Hora, stát v Evropě a více různých míst
 Červená hora, více různých míst
 Doubravská hora, osamělý znělcový vrch v Českém středohoří na okraji města Teplice
 Dubí Hora, část obce Drhovle v okrese Písek
 Heidlova hora (Heidelberg), dnes Žalý, vrchol v Krkonoších
 Hlincová Hora, obec v okrese České Budějovice
 Hora Dvorní, dnes Dvorsko, samota, část obce Horní Police v okrese Česká Lípa
 Jelení hora, více různých míst
 Kamenná Hora, část obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Kašina Hora, část obce Záhoří v okrese Písek
 Kosova Hora, obec v okrese Příbram
 Krásná Hora (rozcestník), více různých míst
 Kutná Hora, české královské město ve stejnojmenném okrese
 Loučná Hora, část obce Smidary v okrese Hradec Králové
 Mariánská Hora, část obce Albrechtice v Jizerských horách v okrese Jablonec nad Nisou
 Mariánská Hora (Horní Čermná), samota u Horní Čermné v okrese Ústí nad Orlicí
 Mokrá Hora, část města Brna
 Ostrá Hora, část obce Bohušov v okrese Bruntál
 Svatá Hora, poutní komplex v Příbrami (okres Příbram), zahrnující baziliku minor a klášter
 Suchá Hora, obec v okrese Tvrdošín na Slovensku
 Světlá Hora, obec v okrese Bruntál
 Zlaté Hory, město v okrese Jeseník v Olomouckém kraji
 Zelená Hora, více různých míst

Související články 
 Hory
 Mountain
 Berg
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Hora“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Hora“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno